Jméno Waltari může označovat tyto osoby:

 Mika Waltari – finský spisovatel, autor románu Egypťan Sinuhet
 Waltari (hudební skupina) – finská hudební skupina